Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla dánská tenistka Caroline Wozniacká, která do turnaje nezasáhla.

Singlovou soutěž vyhrála nenasazená Němka Annika Becková, která ve finále zdolala českou turnajovou čtyřku Barboru Záhlavovou-Strýcovou po jednoznačném průběhu 6–2 a 6–1. Překvapením turnaje byl postup kvalifikantky Denisy Allertové do semifinále.

Becková tak na okruhu WTA Tour získala premiérový titul kariéry, když se podruhé v řadě probojovala do finále bruselského turnaje.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Andrea Petkovicová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (2. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (finále)
  Varvara Lepčenková (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová (1. kolo)
  Monica Niculescuová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2014